Petaloconchus contortus är en snäckart som först beskrevs av Carpenter 1856.  Petaloconchus contortus ingår i släktet Petaloconchus och familjen Vermetidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
contortus